Басуа́льдо () — испанская фамилия. Известные носители:

 Басуальдо, Фабиан Армандо (род. 1964) — аргентинский футболист.
 Басуальдо, Хосе (род. 1963) — аргентинский футболист.